Bye Bye o Bye bye pueden hacer referencia a:

Música 
 Bye bye o Adiós adiós, canción escrita por la cantante estadounidense Mariah Carey y por Johnta Austin, y segundo sencillo del álbum E=MC².
 Bye Bye Baby o Adiós cariño, canción interpretada por la cantautora estadounidense Madonna, incluida en su quinto álbum de estudio Erotica (1992).
 Bye Bye Love o Adiós amor, canción escrita por Felice y Boudleaux Bryant y publicada en 1957.

Otros casos 
 Bye Bye Bye! o BYE BYE BYE!, octavo sencillo oficial de Cute, lanzado bajo el sello de Zetima el 15 de abril de 2009.
 Bye Bye Bye, primer sencillo del álbum No Strings Attached del grupo estadounidense 'N Sync.